Mala mujer puede referirse a:
Mala mujer (planta), una de las formas que se conoce a Urera baccifera una especie de planta con flores dioicas, perteneciente a la familia Urticaceae.
Mala mujer (película), título con el que se conoció en Argentina la película Scarlet Street película estadounidense dirigida por Fritz Lang y estrenada en el año 1945.
Mala mujer, canción del cantante español C. Tangana.
Mala mujer, telenovela peruana de 1991 protagonizada por Ruddy Rodríguez.
Mala mujer, canción del género de rumbas gitanas interpretada por Los Chunguitos dentro de su álbum Auténtico lanzado en el año 1999.
Mala mujer, Pilar Andrea Velásque Cevallos, Ecuatoriana 1m 55cm morocha